Алекса́ндр Ива́нович Беля́ев:
 Беляев, Александр Иванович (1875—1937) — русский генерал-майор.
 Беляев, Александр Иванович (1911—1991) — советский учёный, коневод; лауреат Государственной премии Казахской ССР.
 Беляев, Александр Иванович (род. 1969) — советский и российский футболист (мини-футбол).